Сарыкамы́с — топоним в Казахстане:
 Сарыкамыс — упразднённый посёлок в Жылыойском районе Атырауской области.
 Сарыкамыс — село в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.

Озера 
 Сарыкамыс — озеро в Мендыкаринской района Костанайской области.